L'hôtel Pichon-Longueville est un hôtel particulier du  situé 9, rue Poquelin-Molière, à Bordeaux, en France.

Ce bâtiment fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le .

Historique

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hôtels particuliers de Bordeaux
 Liste des monuments historiques de Bordeaux

Liens externes 
 

Pichon-Longueville
Monument historique à Bordeaux
Monument historique inscrit en 1930
Pichon-Longueville